Ле-Пале́-сюр-В'єнн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 6 км на схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2519 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6031,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ле-Пале-сюр-В'єнн 
 Ле-Пале-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пале-сюр-В'єнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна